de pedagoog Maria Montessori
het montessorionderwijs